— японский топоним и фамилия:

Топоним 
 Хида — город в Японии, находящийся в префектуре Гифу.
 Хида — историческая провинция в Японии.
 Хида-Такаяма — феодальное княжество в Японии периода Эдо.
 Хида — горный хребет в центральной части Хонсю, часть т.н. Японских Альп.
 Хида — река в префектуре Гифу, приток Кисо.

Персоналии 
 Хида, Сюнтаро (1917—2017) — японский врач, один из свидетелей атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

Прочее 
 Хида-бэн — диалект японского, распространённый около города Хида.